Haushaltshilfe steht für:
 Haushaltshilfe (Sozialleistung), eine Leistung der deutschen Sozialversicherung
 Haushaltshilfe (Beruf), eine Hilfskraft im Haushalt
 Hauspersonal
 Reinigungskraft

Siehe auch: